Монбре () — муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Марна
 Монбре () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Манш